Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Valeria
 Valerietta
 Valeriodes
 Vallagyris
 Vandana
 Vapara
 Varia
 Varicosia
 Varina

 Veia
 Velazconia
 Vescisa
 Vespola
 Vestura
 Via
 Victrix
 Vietteania
 Viettentia

 Villosa
 Viminia
 Violaphotia
 Virgo
 Viridemas
 Vittappressa
 Vogia
 Volazaha
 Vulcanica

Примечания 

Совки
Списки бабочек